Галаганы — историческая местность в Киеве.
 Галаганы — дворянский род.